Grad Vinica je lahko:

 Grad Vinica - Vinica, Slovenija
 Grad Vinica - Vinica Breg, Hrvaška